Гордана Јовановић (Вршац, 1951 — Вршац, 2. септембар 1999) била је југословенска и српска филмска и позоришна глумица.

Филмографија

Улоге

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1967. || Скупљачи перја  || Тиса
|-
| 1968. || Биће скоро пропаст света  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1973. || Наше приредбе  (ТВ серија)||  
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1987. || Анђео чувар  || /
|}

Лично
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1969. || Циганске мелодије ТВ филм || Лично
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Из живота једног наркомана ТВ документарни филм || Лично, мајка наркомана
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1951.
Умрли 1999.
Српске глумице
Југословенски глумци
Вршчани